Minderhout ist der Familienname folgender Personen:

 Andries Minderhout (1920–2014), niederländischer Künstler
 Hendrik van Minderhout (1632–1696), niederländischer Marinemaler

Minderhout steht für
 Minderhout (Hoogstraten), Ortsteil der belgischen Gemeinde Hoogstraten

Siehe auch:
 Minderhoud